Saudan ist der Familienname folgender Personen:

 Françoise Saudan (* 1939), Schweizer Politikerin (FDP)
 Sylvain Saudan (* 1936), Schweizer Extremskifahrer